Czerwonak (Phoenicopterus ruber) – ptak z rodziny czerwonakowatych
 Czerwonak – stacja kolejowa
 Czerwonak – wieś gminna w powiecie poznańskim 
 Czerwonak – integralna część wsi Stepnica w woj. zachodniopomorskim
 Czerwonak – gmina w powiecie poznańskim